Il singolare degli Internazionali d'Italia 1988 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Il torneo maschile è cominciato il 9 maggio, e la finale si è disputata domenica 15 maggio 1988. Il campione uscente era Mats Wilander, che è stato eliminato al terzo turno da Ronald Agénor. In finale Ivan Lendl ha battuto Guillermo Pérez Roldán per 2-6, 6-4, 6-2, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

  Ivan Lendl (campione)
  Mats Wilander (terzo turno)
  Boris Becker (primo turno)
  Yannick Noah (quarti di finale)
  Kent Carlsson (semifinale)
  Andrés Gómez (quarti di finale)
  Anders Järryd (terzo turno)
  Martín Jaite (primo turno)

  Andre Agassi (quarti di finale)
  Joakim Nyström (primo turno)
  Emilio Sánchez (primo turno)
  Andrej Česnokov (ritirato)
  Mikael Pernfors (primo turno)
  Guillermo Pérez Roldán (finale)
  Claudio Mezzadri (secondo turno)
  Aaron Krickstein (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 1988